Guimarães — cidade de Portugal
Guimarães (Maranhão) — cidade do estado do Maranhão, Brasil
Vila Guimarães (Nova Iguaçu) — cidade do Brasil

Nome de família
Guimarães (família) — sobrenome ou apelido de família de origem portuguesa

Pessoas
João Guimarães Rosa — escritor brasileiro
Guimarães Passos
Guimarães Júnior
Bernardo Guimarães

Outros
Vitória Sport Clube ou Vitória de Guimarães — clube desportivo da cidade portuguesa homónima

Guimaraes
Desambiguações de topônimos